Marat (Puy-de-Dôme) – miejscowość we Francji
 Emil Marat – polski dziennikarz i pisarz
 Jean-Paul Marat – francuski dziennikarz i działacz rewolucyjny czasów rewolucji francuskiej
 Śmierć Marata – obraz francuskiego malarza Jacques-Louis Davida
 rosyjski/radziecki pancernik, noszący także nazwę "Pietropawłowsk"